Михаи́л Хле́бников:
 Хлебников, Михаил Андреевич (1918—1995) — артиллерист, Герой Советского Союза.
 Хлебников, Михаил Владимирович (род. 1973) — российский математик, профессор РАН.